Příjmení Traxler je německého původu. Ženskou variantou je Traxlerová.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Jiří Traxler (1912–2011) – český hudební skladatel, klavírista a hudební aranžér
 Jiří Traxler (muzikolog) (* 1946) – folklorista, muzikolog a folkový hudebník, bratr Petra
 Josef Traxler viz Josef Drechsler (1782–1852) – vídeňský kapelník, hudební skladatel a pedagog pocházející z Čech
 Karel Traxler (1866–1936) – český katolický kněz a šachista
 Traxlerův protiútok – varianta zahájení v šachu
 Petr Traxler (1948–2014) – folkový hudebník, bratr Jiřího

Bavorská příjmení
Česká příjmení